Travelogue ("diario di viaggio" o "resoconto di viaggio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Travelogue – documentario di viaggio

Letteratura 
 Travelogue – narrativa di viaggio
Lo scrittore Kerouac nel libro "On the road" utilizza questa forma di scrittura.

Musica 
 Travelogue – album dei The Human League del 1980
 Travelogue – album dei Kashmir del 1994
 Travelogue – singolo dei Covenant del 2000
 Travelogue – album di Joni Mitchell del 2002